Го́голевская улица — улица в Центральном районе Тулы.

История 
В древности Гоголевская улица делилась на две части. От начала до Киевской (просп. Ленина) она называлась Путухановской, позже — Пешехонской, а от Киевской до конца — Дворянской, потом Большой Дворянской и Верхне-Дворянской. В 1902 году в пятидесятую годовщину смерти Николая Гоголя её переименовали в Гоголевскую.

Сегодня большинству сохранившихся деревянных строений на улице угрожает снос.

Примечательные здания и учреждения

Дом № 17 (угол Гоголевской и Глеба Успенского) — В этом доме у своей сестры М. В. Лишкиной останавливался Н. В. Успенский, двоюродный брат Г. И. Успенского.
Дом № 33-а (угол Гоголевской и Пирогова) — Трёхэтажный дом из красного кирпича, принадлежавший купцу А.А. Волкову, торговавшему мясом и бакалеей. В этом доме жил писатель и художник С. Дмитриев со своей семьёй. В 1905 году в этом доме родился поэт Юрий Щёлоков. В 1914 году в доме размещался трактир Перчикова, который назывался «Добро пожаловать».
Дом №42/60 (угол Гоголевской и Жуковского) — Двухэтажный дом бывшего присяжного поверенного Тульского суда Рогожина, который в своё время вёл дела Л. Н. Толстого, бывавшего в этом дома.
Дом № 43 — Особняк Дельвига. Двухэтажный деревянный дом, в котором жил племянник А. А. Дельвига, А. А. Дельвиг (1840—1928) — экономист, автор многих научных статей.
Дом № 49 — В этом доме с 1932 года по 1938 год жил художник В. Ф. Гильберт (1874-1938).
Дом № 54 — Особняк Сухинина. Деревянный дом на каменном цоколе, который принадлежал доктору Л. Г. Сухинину, отец которого вместе с Л. Н. Толстым воевал в Севастополе. Сам же Л. Г. Сухинин неоднократно лечил семейство Толстых.
Дом № 55 — Особняк Чехова. В этом доме жил двоюродный брат А.П. Чехова В. М. Чехов, который работал зубным врачом в поликлинике (дом № 53 по той же улице). Зимой 1928 года у него гостила жена А. П. Чехова О. Л. Книппер-Чехова — известная актриса.
Дом № 64 (угол Гоголевской и Ф. Энгельса) — Двухэтажный деревянный дом, принадлежавший жене врача И. С. Баташёва, основавшего первый бесплатный противотуберкулёзный санаторий в Иншинке для рабочих самоварной фабрики своего брата. Особняк был расселен и снесён в 2016 году
Дом № 68 — Особняк Клевезалей. Деревянный дом на каменном цоколе, с мезонином (или бельэтажем-теремом), где проживал герой турецких воин генерал В. Н. Клевезаль и который принадлежал его семье.
Дом № 80 (угол Гоголевской и Бундурина) — В этом доме провёл детские годы учёный, заслуженный деятель науки и техники Н. И. Мерцалов, друг В. В. Вересаева по гимназии.
Дом № 82 — Особняк Смидовичей. Дом принадлежал отцу писателя В. В. Вересаева, детскому врачу В. И. Смидовичу (1835—1894). Его жена Е. П. Смидович в 1873 году открыла в этом доме первый в городе детский сад, а позже элементарную школу. В настоящее время в особняке находится Дом-музей В. В. Вересаева.
Дом № 86-а — В этом доме с 1943 года по 1965 год жил В. И. Волков, конструктор артиллерийских систем, лауреат Государственной премии.

Пересекает следующие улицы
Улица Тимирязева
Улица Глеба Успенского
Улица Пирогова
Улица Жуковского
Тургеневская улица
Проспект Ленина
Улица Ф. Энгельса
Улица Свободы
Улица Бундурина
Улица Софьи Перовской
Улица Халтурина

Источники

 Рассаднев С.А «Прогулки по улицам Тулы».

Улицы Тулы
Тула